Miejscowości w USA:
 Flandreau – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
Gminy w USA:
 Flandreau (ang. Flandreau Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody